Узбе́к — многозначный термин:

Народы 
 Узбеки — тюркоязычный народ, составляющий основное население Узбекистана.
 Дашти-кипчакские узбеки — кочевой тюрко-монгольский народ, сформировавшийся в восточной части Золотой Орды после правления Узбек-хана в XV веке.

Фамилия 
 Узбек, Виктор Спиридонович (род. 1939) — украинский художник-гравер, скульптор-медальер.

Личное имя 
 Узбек — тюркское имя, распространённое среди татар, башкир и узбеков.
 Узбек — атабек Азербайджана (1210—1225).
 Узбек-хан — хан Золотой Орды (1313—1341).
 Халил-хан Узбек — хан Эриванского ханства (1752—1755)

Населённые пункты 
 Узбек — прежнее название исчезнувшего села Лебединое в Раздольненском районе Крыма.
 Узбек Немецкий — прежнее название исчезнувшего села Федотовка в Сакском районе Крыма.